Miejscowości w Polsce:

 Filipki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń
 Filipki Duże
 Filipki Małe